Байгара () — деревня в Тобольском районе Тюменской области России. Входит в состав Полуяновского сельского поселения.

География 
Деревня находится по правому берегу Иртыша, выше Тобольска по течению реки.

Население

Палеоантропология 
У деревни Байгара обнаружена таранная (надпяточная) кость (astragalus) взрослого человека современного физического типа возрастом 40,3 тыс. лет назад. Образец имеет размер примерно 5×4,5 см и принадлежал взрослой особи возрастом от 20 до 50 лет. На основании морфологического сходства с надпяточной костью Схул IV возрастом 100 тысяч лет из израильской пещеры Схул предполагается, что индивид относится к виду Homo sapiens.

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района